William J. Garrett detto Billy (1933-1999) – pilota automobilistico statunitense
 Billy Garrett (1994) – cestista statunitense